

Presentación previa 
Tristan Lamasine y Albano Olivetti eran ellos defensores del título, Albano Olivetti decidió no participar este año.

Mikhail Elgin y Igor Zelenay ganaron el título tras derrotar en la final Ken Skupski y Neal Skupski.

Cabeza de serie

  Purav Raja /  Divij Sharan (Cuartos de final)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (Finalistas)

<ol start=3>
  Roman Jebavý /  Antonio Šančić ''(Cuartos de final)
  Sergio Galdós /  Fabrício Neis ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Quimper 2017